Termenul „Sterilizare” se poate referi la:

În microbiologie, sterilizarea înseamnă a face să fie steril, o metodă de conservare, sau dezinfecție prin diferite metode de distrugere a microorganismelor
Sterilizarea instrumentelor medicale este o operație tehnologică prin care sunt eliminate forme de viață microbială sau omorâte microorganisme
Castrarea, o acțiune de mutilare genitală
În vorbirea curentă, termenul de sterilizare mai este folosit în cazul ligaturării trompelor uterine la femei.

Vezi și 
 Sterilitate